Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Anders Järryd che hanno battuto in finale Steve DeVries e David Macpherson 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez /  Javier Sánchez (primo turno)
 Omar Camporese /  Jakob Hlasek (semifinali)

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Anders Järryd (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1991
ATP Tour 1991